Koretz ist der Familienname folgender Personen:

 Paul Koretz (1885–1980), österreichischer Künstleragent und Filmfirmenmanager
 Zvi Koretz (1884–1945), Großrabbiner der jüdischen Gemeinde von Saloniki in Griechenland